Матчи группы C чемпионата Европы 2020 года прошли с 13 по 21 июня 2021 года в Амстердаме и в Бухаресте. В группе играли сборные Нидерландов, Украины, Австрии и Северной Македонии.

В раунд плей-офф из группы вышли сборные Нидерландов (далее выбыла из чемпионата на стадии 1/8 финала), Австрии (также выбыла в 1/8 финала) и Украины (выбыла в 1/4 финала).

Команды 

Примечания

Таблица 

В 1/8 финала вышли:

 Победитель группы C (Нидерланды), который сыграл с командой, занявшей третье место в группе D (Чехия).
 Команда, занявшая второе место в группе C (Австрия), которая сыграла с командой, занявшей первое место в группе A (Италия).
 Команда, занявшая третье место в группе C (Украина), так как она оказалась одной из четырёх лучших команд, занявших третье место в групповом этапе. Украина сыграла с победителем группы E (Швеция).

Матчи

Австрия — Северная Македония

Нидерланды — Украина

Украина — Северная Македония

Нидерланды — Австрия

Северная Македония — Нидерланды

Украина — Австрия

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Чемпионат Европы по футболу 2020